Загваздинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область
 Загваздинское сельское поселение — входит в Усть-Ишимский район

Тюменская область
 Загваздинское сельское поселение — входит в Тобольский район